Indrapura (dal Sanscrito "Città di Indra") è il nome di diverse città storiche dell'Asia:

Geografia
Indrapura (Champa), capitale del Regno di Champa nel IX secolo
Indrapura (Khmer), capitale del Re Khmer Jayavarman II
Siak Sri Indrapura, città nella provincia di Riau, in Indonesia
 l'antico nome di Indore, la città più popolosa e centro commerciale dello stato di Madhya Pradesh, nell'India centrale